Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Samson – Calvados
Saint-Samson – Mayenne